Das Les Franqueses del Vallès 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Les Franqueses del Vallès. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 25. bis 30. Oktober 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Les Franqueses del Vallès